«Лекс и Плу: Космические таксисты» — мультсериал вышедший 14 декабря 2019 года. Мультсериал идёт на телеканалах «СТС», «СТС Kids», «Карусель» и «О!».

Сюжет 
В основе сюжета сериала — приключения лиса Лекса и его друга, енота Плу. Они живут на окраине Вселенной и занимаются любимым делом — работают космическими таксистами. Лекс и Плу — романтики и выдумщики, все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Она их не подводит, как и остальные товарищи по команде: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи. Это точно не команда супергероев, и они не стремятся к славе, но случайно по дороге могут спасти пару планет. Любимое словечко героев — «Пушняк!».

Персонажи 

 Лекс — Лис. Заводила и любитель приключений. Водитель космического такси. Возраст 18 лет
 Плу — Енот. Спокойный, рассудительный и скромный романтик. Механик и штурман космического такси. Возраст 19-20 лет
 Триша — Лисичка. Сестра Лекса. Верит в научный подход ко всему. Диспетчер космического такси. Возраст 16 лет
 Грэг — Олуша. Остроумный, любит читать. Друг и помощник Триши. Любит подшучивать над Лексом и Плу.
 Криспи — Грибочек. Не разговаривает, но всё понимает.
 Дарко — кот. Соперник Лекса и Плу из конкурирующей службы. Хвастлив и хочет быть лучшим таксистом.

Съёмочная группа

Роли озвучивали 

Остальные роли: Диомид Виноградов, Елена Шульман, Вероника Саркисова, Даниил Эльдаров, Алексей Костричкин, Антон Колесников, Анастасия Лапина и Анастасия Фомичёва

Список эпизодов

1 сезон (2019—2021)

2 сезон (2021—2022)

Ссылки 

 Официальный сайт сериала
 Официальная группа вконтакте
 Страница мультсериала на сайте Метрафильмс

Мультсериалы России 2019 года